Banizoumbou steht für:

 Banizoumbou (Birni N’Gaouré), Stadtviertel von Birni N’Gaouré in Niger
 Banizoumbou (Dantchandou), Dorf in der Gemeinde Dantchandou in Niger
 Banizoumbou (Dargol), Weiler in der Gemeinde Dargol in Niger
 Banizoumbou (Dingazi), Dorf in der Gemeinde Dingazi in Niger
 Banizoumbou (Dioundiou), Dorf in der Gemeinde Dioundiou in Niger
 Banizoumbou (Falwel-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Falwel in Niger
 Banizoumbou (Falwel-Süd), südlich gelegener Weiler in der Gemeinde Falwel in Niger
 Banizoumbou (Kirtachi), Dorf in der Gemeinde Kirtachi in Niger
 Banizoumbou (Kollo), Dorf in der Gemeinde Kollo in Niger
 Banizoumbou (Kouré), Weiler in der Gemeinde Kouré in Niger
 Banizoumbou (Kourteye), Weiler in der Gemeinde Kourteye in Niger
 Banizoumbou (Loga), Weiler in der Gemeinde Loga in Niger
 Banizoumbou (Makalondi), Weiler in der Gemeinde Makalondi in Niger
 Banizoumbou (Namaro), Dorf in der Gemeinde Namaro in Niger
 Banizoumbou (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Banizoumbou (Sakoïra), Weiler in der Gemeinde Sakoïra in Niger
 Banizoumbou (Sambéra), Weiler in der Gemeinde Sambéra in Niger
 Banizoumbou (Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger
 Banizoumbou (Sokorbé), Weiler in der Gemeinde Sokorbé in Niger
 Banizoumbou (Dorf in Tamou-Nord), nördlich gelegenes Dorf in der Gemeinde Tamou in Niger
 Banizoumbou (Dorf in Tamou-Süd), südlich gelegenes Dorf in der Gemeinde Tamou in Niger
 Banizoumbou (Weiler in Tamou), Weiler in der Gemeinde Tamou in Niger
 Banizoumbou (Téra), Weiler in der Gemeinde Téra in Niger
 Banizoumbou (Tombokoirey I), Weiler in der Gemeinde Tombokoirey I in Niger
 Banizoumbou (Tondikandia), Weiler in der Gemeinde Tondikandia in Niger
 Banizoumbou (Tondikiwindi), Weiler in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger
 Banizoumbou (Weiler in Torodi-Nord), nördlich gelegener Weiler in der Gemeinde Torodi in Niger
 Banizoumbou (Weiler in Torodi-Süd), südlich gelegener Weiler in der Gemeinde Torodi in Niger
 Banizoumbou (Tounouga), Dorf in der Gemeinde Tounouga in Niger
 Banizoumbou, Dorf in der Gemeinde Torodi in Niger, siehe Alfassi (Torodi)